Nuaimi ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Nuaimi (* 1966), US-amerikanischer Lokalpolitiker (Republikaner)
 Samira Salih Ali an-Nu'aimi (1963–2014), irakische Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin